Matcherna i grupp C i världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 1 till 7 november 2012.

Libyen mot Portugal

Brasilien mot Japan

Portugal mot Japan 

Portugal fick en utmärkt start tack vare João Matos snabba mål efter bara 49 sekunder - det snabbaste målet i turneringen hittills. Ytterligare 59 sekunder senare gjorde Ricardinho ett nickmål på nära håll. Kaoru Morioka gjorde japanernas första mål med ett distinkt skott från vänsterkanten som letade sig upp i högra kryssribban. Minuten senare gjorde Cardinal mål, följt av ytterligare ett portugisiskt mål - ställningen var då 5–1.

Första halvlek slutade 5–2 till portugiserna och japanerna hade nu en lång uppförsbacke för att kunna ändra på matchbilden. 11 minuter in i andra halvleken tändes en gnista för japanerna som nu hade högre bollinnehav och skapade fler målchanser. Inom loppet av fyra minuter hade man gjort tre mål som chockade portugiserna. Katsutoshi Henmi gjorde matchens sista mål vid tiden 35'48''.

Brasilien mot Libyen

Japan mot Libyen

Portugal mot Brasilien

Referenser 

Grupp C